Levice (Italië), een gemeente in de Italiaanse provincie Cuneo
 Levice (Slowakije), een plaats in de Slowaakse regio Nitra
 Levice (Tsjechië), een Tsjechische politieke partij
 Okres Levice, een district in de Slowaakse regio Nitra